Als Charkh wird bezeichnet
 ein Distrikt in der Provinz Lugar in Afghanistan, siehe Charkh (Distrikt)
 eine indische Standarmbrust, siehe Charkh (Waffe)
 ein Werkzeug zum Spinnen, siehe Charkha